Schellander ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schellander, österreichischer Geistlicher und Denkmalpfleger
 Karl Schellander (* 1956), emeritierter Hochschullehrer für Tierzucht und Tierhaltung an der Universität Bonn.
 Meina Schellander (* 1946), österreichische Objektkünstlerin und Malerin der Konzeptkunst
 Ottilie Schellander (1897–1967), österreichische Oberpflegerin und Euthanasiebeteiligte
 Paul Schellander (* 1986), österreichischer Eishockeyspieler
 Robert Schellander (* 1983), österreichischer Fußballspieler